Despina može značiti:

 Despina (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Despina (mjesec), saturnov satelit